Příjmení List má více nositelů:

 Friedrich List (1789–1846) – německý národohospodář a ekonom
 Hans List (1896–1996) – rakouský vědec, technik, vynálezce a podnikatel.
 Karl List (1854–1939) – rakouský politik
 Vladimír List – český dopravní a elektrotechnický konstruktér z Brna
 Wilhelm List (1880–1971) – německý polní maršál

Externí odkazy